Оле́г Черно́в:
 Чернов, Олег Александрович (род. 1969) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Чернов, Олег Иванович (род. 1962) — российский художник, живописец и график.